Ogoni (volk), een volk uit de Nigerdelta in Nigeria
Ogoni-talen of gewoon het Ogoni, vijf nauw aan elkaar verwante talen in Nigeria